Кангава́р () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Кангавар.
Население области на 2006 год составляло 80 215 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Керманшаха